Janssoniella är ett släkte av steklar som beskrevs av Kerrich 1957. Enligt Catalogue of Life ingår Janssoniella i familjen puppglanssteklar, överfamiljen Chalcidoidea, ordningen steklar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen puppglanssteklar, ordningen steklar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Puppglanssteklar
Janssoniella